Fort Orange peut désigner :
Le fort Orange, au Brésil.
Le fort Orange en Nouvelle-Néerlande, maintenant Albany (New York).